

Persone 
 Emilio Marrese – giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e sceneggiatore italiano
 Piero Marrese – politico italiano